E160 peut désigner :
 E160, numéro E des caroténoïdes, utilisés comme colorants ;
 Toyota Corolla E160, une automobile du constructeur japonais Toyota.